Украина принимала участие в двух Европейских играх с момента их основания в 2015 году.

Медальный зачёт

Медали на летних Европейских играх

См. также 

 Украина на Олимпийских играх
 Украина на Паралимпийских играх 
 Украина на Универсиадах 
 
 
Украина на Европейских играх